Mattias Karlsson kan syfta på:

 Mattias Falck, bordtennisspelare (tidigare med efternamnet Karlsson), se Mattias Falck
 Mattias Karlsson, orienterare, se Mattias Karlsson (orienterare)
 Mattias Karlsson, moderat riksdagsledamot, se Mattias Karlsson (moderat)
 Mattias Karlsson, sverigedemokratisk riksdagsledamot, se Mattias Karlsson (sverigedemokrat)
 Mattias Karlsson, ishockeyspelare, se Mattias Karlsson (ishockeyspelare)
 Mattias Karlsson, bandyspelare i IK Tellus, se Mattias Karlsson (bandyspelare)